Guy Bélanger (1946), ténor et acteur québécois. 
Guy Bélanger (1928), évêque de Valleyfield au Québec.
Guy Bélanger, ingénieur québécois.
Guy Bélanger (1942), ancien député libéral de Laval-des-Rapides au Québec.
Guy Bélanger, harmoniciste et compositeur québécois.
 Guy Bélanger, album du précédent.

Voir aussi
Bélanger